Fritz Bauer kan syfta på bland andra:

* Fritz Bauer (1864–1956), svensk läkare
 Fritz Bauer (1903–1968), tysk jurist
 Fritz Bauer (1906–1992), tysk roddare och olympier